Goodbye Girl – album di David Gates del 1978
 Goodbye Girl – singolo degli Squeeze del 1978
 Goodbye Girl – singolo dei Go West del 1985
 Goodbye Girl – album di Miyuki Nakajima del 1988

Pagine correlate 
The Goodbye Girl